Castelrosso (Chivasso), plaats in de Italiaanse gemeente Chivasso, provincie Turijn, regio Piëmont.
 Kastelorizo, de Italiaanse naam van dit Italiaanse eilandje in de Dodekanesos.